são-felense – abitanti di São Félix de Balsas
são-felense – abitanti di São Félix do Coribe